Fabian Ernst Staël von Holstein kan syfta på:
 Fabian Ernst Staël von Holstein (1672–1730) – svensk generaladjutant
 Fabian Ernst Staël von Holstein (1727–1772) – balttysk adelsman